Borowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Katarzyna Borowicz (* 1985), polnische Schönheitskönigin
 Monika Borowicz (* 1982), polnische Kanurennsportlerin

Siehe auch:
 Borović
 Borowitz